MTV Music Awards 2020 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2020
 MTV Video Music Awards 2020